La Coppa Italia di pallavolo femminile 1997-1998 è stata la 20ª edizione della coppa nazionale d'Italia e si è svolta dal 22 ottobre 1997 al 28 marzo 1998. Alla competizione hanno partecipato 12 squadre e la vittoria finale è andata per la terza volta consecutiva al Volley Bergamo.

Squadre partecipanti

Torneo

Tabellone

Risultati

Ottavi di finale

Andata

Ritorno

Quarti di finale

Andata

Ritorno

Semifinali

Finale 3º posto

Finale

Note

Collegamenti esterni 

Pallavolo nel 1997
Pallavolo nel 1998
 1997-1998